Winam kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Winam Gulf, bukt, 
 Kisumu, länshuvudort, 

Robotskapade Kenyaförgreningar